Појам Џејмс може да се односи на:
 Џејмс (река у Вирџинији), река у САД
 Џејмс (река у Дакотама), је река која протиче кроз САД